Il doppio del Monte Carlo Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 3–6, [10–7] Paul Haarhuis e Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Jeff Tarango (primo turno)

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni) 
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (primo turno) 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2002
ATP Tour 2002